Андрей Мстиславич — имя нескольких русских удельных князей:
 Андрей Мстиславич — князь из черниговских Ольговичей, убитый монголами в 1245 году.
 Андрей Мстиславич — князь козельский.